Никола́й Ко́ршунов:
 Коршунов, Николай Борисович  (род. 1978) — российский рок-музыкант, бас-гитарист.
 Коршунов, Николай Сергеевич (1910—1989) — советский тромбонист, солист Ленинградской филармонии, профессор Ленинградской консерватории.